Cencerro puede hacer referencia a:

Cencerro, campana pequeña hecha con chapa que se pone en el pescuezo de las reses.
Cencerro (instrumento musical), instrumento musical idiófono de percusión.
Tomás Villén Roldán, llamado Cencerro (1903-1947), fue un guerrillero español que luchó contra la dictadura Franquista.
Festival El Cencerro, festival de publicidad rural que se celebra anualmente en la provincia española de Segovia.